Latitude Zero (film), film japonais d'Ishirō Honda sorti en 1969. 
 , roman de science-fiction de 
 Latitude Zero, nom de l'expédition autour du monde de Mike Horn, et le nom de son livre dédié.

Homonymie